Las siglas LEB pueden designar:

Liga Española de Baloncesto Oro, una competición de baloncesto organizada por la Federación Española de Baloncesto.
Liga Estatal de Béisbol de Chihuahua, una liga de béisbol del estado de Chihuahua en México.

Siglas